Лі́нсі () — англійське ім'я.

Відомі носії:

 Лінсі Доен Маккензі — англійська модель і порноакторка
 Лінсі Макдональд — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка

Див. також 
 Ліндсі

Англійські імена